Plaats in Indonesië
 Tanjung Mudo (Sitinjau Laut), een plaats in het bestuurlijke gebied Kerinci in de provincie Jambi
 Tanjung Mudo (Sungai Tenang), een plaats in het bestuurlijke gebied Merangin in de provincie Jambi